Аугустин Даниэль Росси (; родился 21 августа 1995 года, Буэнос-Айрес, Аргентина) — аргентинский футболист, вратарь клуба «Аль-Наср».

Клубная карьера 
Росси — воспитанник клуба «Чакарита Хуниорс». 2 апреля 2014 года в поединке Кубка Аргентины против «Институто» Аугустин дебютировал за основной состав. 25 мая в матче против «Темперлея» он дебютировал в Примере B Метрополитана. В начале 2015 года Росси перешёл в «Эстудиантес». Сумма трансфера составила 500 тыс. евро. 18 апреля в матче против «Росарио Сентраль» он дебютировал в аргентинской Примере.

Летом 2016 года для получения игровой практики Росси на правах аренды перешёл в «Дефенса и Хустисия». 27 августа в матче против «Росарио Сентраль» он дебютировал за новый клуб.

В начале 2017 года Аугустин перешёл в «Бока Хуниорс». Сумма трансфера составила 1,4 млн евро. 11 марта в матче против «Банфилда» он дебютировал за новую команду. В своём дебютном сезоне Росси стал чемпионом страны.

Международная карьера 
В начале 2015 года Росси в составе молодёжной сборной Аргентины выиграл молодёжный чемпионат Южной Америки в Уругвае. На турнире он сыграл в матче против команды Боливии. Летом того же года Аугустин в составе сборной принял участие в молодёжном чемпионате мира в Новой Зеландии. На турнире он был запасным и на поле не вышел.

Достижения 
Командные

 «Бока Хуниорс»
  Чемпионат Аргентины по футболу — 2016/2017

Международные

 Аргентина (до 20)
  Чемпионат Южной Америки по футболу среди молодёжных команд — 2015

Примечания 

Футболисты Аргентины
Игроки сборной Аргентины по футболу (до 20 лет)
Игроки ФК «Чакарита Хуниорс»
Игроки ФК «Эстудиантес»
Игроки ФК «Дефенса и Хустисия»
Игроки ФК «Бока Хуниорс»
Игроки ФК «Депортес Антофагаста»
Игроки ФК «Ланус»